

События

Римская империя 
 Император: Тиберий.
 Консулы: Павел Фабий Персик и Луций Вителлий Старший.
 Консулы-суффекты: Квинт Марций Барея Соран и Тит Рустий Нуммий Галл.

Персия 
 Неудачная попытка парфян покорить Армению.

Китай 
 Правители Восточного Туркестана пытаются перейти под протекторат Китая.
 34-40 — Наместник Зяо-тяу Су Дин. Казнь вельможи Тхи Шатя (выходца из Тю-зиена), что привело к восстанию сестёр Чынг.
 Вторжение кянов (тибетцы) в Шэньси. Разбиты китайцами.

Родились 
 4 декабря — Авл Персий Флакк (Aulus Persius Flaccus), римский поэт-сатирик.

Скончались 

 Ирод Филипп II — правитель (тетрарх) Итуреи, Батанеи, Трахонитской области и Аврана (Южная Сирия) (4 до н. э. — 34 н. э.), сын царя Ирода Великого. После его смерти тетрархия присоединена к Римской империи
  — государственный деятель Римской империи, претор
 Эмилий Мамерк Скавр, оратор и поэт-трагик.
 Арташес III — царь Армении.
 Дитевт — теократ Команы Понтийской.
 Фенестелла — древнеримский историк, современник императора Тиберия.

См. также

Примечания